Па́вел Голени́щев-Куту́зов:
 Голенищев-Кутузов, Павел Васильевич (1772—1843) — генерал-губернатор Санкт-Петербурга в 1826—1830 годах.
 Голенищев-Кутузов, Павел Иванович (1767—1829) — военный, деятель системы образования, сенатор, литератор.